Bickley (Cheshire), plaats in het Engelse graafschap Cheshire.
 Bickley (Londen), wijk in het Londense bestuurlijke gebied Bromley.
 Bickley (West-Australië), wijk in de Australische stad Perth.
 Bickley (band), Amerikaanse punkrockband.